Ritratto dei tre figli maggiori di Carlo I – dipinto di Antoon van Dyck conservato a Torino
Ritratto dei tre figli maggiori di Carlo I – dipinto di Antoon van Dyck conservato a Windsor